Josh Harter, noto come Chris Sabin – wrestler statunitense
 Dick Harter – allenatore di pallacanestro statunitense
 Kathy Harter – ex tennista statunitense